Valea Largă ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Largă (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Valea Largă (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Valea Largă (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Valea Largă (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Valea Largă (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Valea Largă-Sărulești, Dorf im Kreis Buzău